Botey ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Enric Barbat i Botey (1943–2011), katalanischer Liedermacher und Sänger
 Manuela Roka Botey, äquatorialguineische Premierministerin